Ири́на Кали́нина:
 Калинина, Ирина Владимировна (род. 1959) — олимпийская чемпионка (прыжки в воду).